désigne plusieurs choses :
 Mr. Freeze est une marque de bâtonnets de glaces à l'eau sucrés créée en 1973 par LEAF à Chicago et vendue en France depuis 1973 ;
 Mister Freeze, un personnage de fiction appartenant à l'univers de Batman ;
 Mr. Freeze est le nom de deux parcours de montagnes russes des parcs Six Flags.
 Mr. Freeze, de son vrai nom Marc Lemberger, est un rappeur juif américain du groupe de breakdance new-yorkais Rock Steady Crew.

Références